Las Chacritas puede referirse a:

Las Chacritas, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Las Chacritas, distrito de la Provincia de Mendoza, Argentina;
Las Chacritas, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.